Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Cempel-Grott – polski aktor i piosenkarz 
 Czesław Cempel – polski wibroakustyk